Een horrorfilm uit 1974, zie Black Christmas (1974)
De remake uit 2006, zie Black Christmas (2006)
Een tweede remake uit 2019, zie Black Christmas (2019)